Alligator II: The Mutation – film del 1991, diretto da Jon Hess
 Mutation – film horror fantascientifico del 2005 diretto da Brad Sykes
 Mutation Nation – videogioco arcade sviluppato nel 1991 da SNK
 Point accepted mutation – insieme di matrici di sostituzione usate in bioinformatica
 Tyranny and Mutation – album dei Blue Öyster Cult